Saint-Apollinaire (Côte-d'Or)
 Saint-Apollinaire (Hautes-Alpes)
ook:
Saint-Apollinaire-de-Rias, Ardèche 
Saint-Appolinaire,  Rhône